Рольфс () — немецкая фамилия. Известные носители:
 
 Рольфс, Готтфрид Генрих (1827—1898) — немецкий врач.
 Рольфс, Кристиан (1849—1938) — немецкий художник.